Бе́лая америка́нская ца́пля () — вид птиц из рода белые цапли.

Описаны два подвида:

Описание 
Цапля около 61 см длиной, весящая 375 г. Клюв и ноги чёрного цвета, пальцы ярко-жёлтые. Верхняя часть основания клюва также жёлтого цвета. Неполовозрелые особи похожи на взрослых, однако отличаются от них более светлым основанием клюва и зелёной линией на задней части ног. Яйца овальной формы, сине-зеленоватого цвета, в количестве трёх—четырёх. Птенцы покидают гнёзда через 20—25 дней после вылупления.

Белые американские цапли питаются мелкими рыбами, ракообразными, насекомыми и рептилиями.

Примечания

Литература и ссылки 
 Stiles and Skutch, A guide to the birds of Costa Rica ISBN 0-8014-9600-4
 National Geographic, Field Guide to the Birds of North America ISBN 0-7922-6877-6
 Snowy Egret Species Account — Cornell Lab of Ornithology
 Snowy Egret Egretta thula — USGS Patuxent Bird Identification InfoCenter
 Snowy Egret Information and Photos — South Dakota Birds and Birding

Животные, описанные в 1782 году
Цаплевые
Птицы Северной Америки